La Monstrueuse Parade (Freaks) est un film américain réalisé par Tod Browning en 1932.
 La Monstrueuse Parade (album) est un album du groupe Weepers Circus sorti en 2005. Il s’agit d’un hommage au film précédent.